

Miejscowości w USA 
 Blue Springs – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Barbour
 Blue Springs – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Union
 Blue Springs – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Blue Springs – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage

Gminy w USA 
 Blue Springs (ang. Blue Springs Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke

Zobacz też 
 Bitwa pod Blue Springs – bitwa podczas wojny secesyjnej (22 października 1863) na terenie hrabstwa Greene w stanie Tennessee